Степовое () — село,
Лиховский поселковый совет,
Пятихатский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224555602. Население по переписи 2001 года составляло 66 человек .

Географическое положение 
Село Степовое примыкает к пгт Лиховка.
Через село проходит автомобильная дорога .

Примечания